Prühs ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst-Günther Prühs (1918–2016), deutscher Kommunalpolitiker (CDU)
 Katrin Prühs (* 1962), deutsche Fußballspielerin